Franciaország
Lacapelle-Barrès, település Franciaországban, Cantal megyében
Lacapelle-Biron, település Franciaországban, Lot-et-Garonne megyében
Lacapelle-Cabanac, település Franciaországban, Lot megyében
Lacapelle-del-Fraisse, település Franciaországban, Cantal megyében
Lacapelle-Livron, település Franciaországban, Tarn-et-Garonne megyében
Lacapelle-Marival, település Franciaországban, Lot megyében
Lacapelle-Pinet, település Franciaországban, Tarn megyében
Lacapelle-Ségalar, település Franciaországban, Tarn megyében
Lacapelle-Viescamp, település Franciaországban, Cantal megyében